Jubilate (lat.: jubelt!) steht für 
 Jubilate (Sonntag), im Christentum der Name des dritten Sonntags nach Ostern 
 Jubilate Deo, Psalm 100/99 (Vulgata), und vertont in Messen, Chorälen und Motetten zum Festtag
 Jubilate (Tanz) ein Modetanz aus dem Jahr 1919
Siehe auch
Jubilatekirche